F1 2013 puede referirse a:

 el videojuego F1 2013 de Codemasters;
 la temporada 2013 de la Fórmula 1.